Consolidamento delle costruzioni – nell'ambito dell'edilizia, insieme dei processi di conoscenza, di progetto e di intervento, atti a far recuperare ad un edificio le sue caratteristiche strutturali
 Consolidamento fiscale – in economia, le azioni orientate a ridurre il deficit ed il debito pubblico di uno Stato
 Consolidamento debiti – prodotto finanziario che permette di "consolidare" i debiti assunti attraverso finanziamenti o mutui